Moro Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moro Township (Bradley County, Arkansas)
 Moro Township (Calhoun County, Arkansas)
 Moro Township (Illinois)